Финка Чикита има више значења:

 Финка Чикита (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Финка Чикита (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику